Чаплинский — фамилия.

Чаплинские () — польский и русские дворянские роды.

Известные носители:
 Чаплинский, Андрей Михайлович (1918—?) — советский футболист и хоккеист, тренер.
 
 Чаплинский, Георгий Гаврилович (1865—?) — русский юрист, сенатор.
 Чаплинский, Даниэль (? — 1660) — подстароста чигиринский, ротмистр, враг Богдана Хмельницкого.
 Чаплинский, Станислав (? — 1618) — после кончины Лисовского вождь лисовчиков

 Чаплинская, Гелена (Елена, Мотрона) (ум. 1651) — шляхтичка, супруга Данилы Чаплинского и вторая жена Богдана Хмельницкого.
 Чаплиньская, Зофья (1866—1940) — польская актриса.